École de Dakar peut désigner plusieurs courants de pensée éclos au Sénégal :
l'École de Dakar, un renouveau artistique né à l'aube de l'indépendance
l'École de Dakar, un mouvement d'historiens africains inspiré par la démarche de Cheikh Anta Diop
l'École de Dakar (ou École de Fann, du nom du Centre hospitalier), une nouvelle approche de la psychopathologie en Afrique autour, notamment, d'Henri Collomb